Wyldemerk (natuurgebied), een natuurgebied in de streek Gaasterland, Friesland
 Kamp Wyldemerk, een voormalig kamp in de streek Gaasterland